Clifton Hill ist der Name folgender Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Clifton Hill (Missouri), im Randolph County
 Clifton Hill (Virgin Islands), im St. Croix

in Kanada:
 Clifton Hill (Ontario), Touristenpromenade in Niagara Falls

in Australien:
 Clifton Hill (Victoria), Stadtteil von Melbourne